Соревнования в беге на 200 метров у женщин на Играх Содружества 2018 года в Голд-Косте прошли с 10 по 12 апреля 2018 года на стадионе Каррара Стэдиум.

Чемпионкой Игр стала багамская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2016 года Шона Миллер-Уйбо, установив в финале новый рекорд Игр — 22,09 с. Второе место заняла представительница Ямайки Шерика Джексон, замкнула тройку англичанка Дина Эшер-Смит, опередившая на одну сотую секунды олимпийскую чемпионку из Ямайки Элейн Томпсон.

Призёры

Рекорды 
До начала Игр Содружества 2018 года мировой рекорд и рекорд Игр были следующими:

Результаты

Раунд 1 
С каждого забега в полуфинал проходят 4 спортсмена с лучшим результатом (Q) + 4 спортсменов с лучшим временем (q).

Забег 1 
Ветер: -0,9 м/с

Забег 2 
Ветер: +0,3 м/с

Забег 3 
Ветер: -1,9 м/с

Забег 4 
Ветер: -0,1 м/с

Забег 5 
Ветер: -0,4 м/с

Полуфинал 
В финал с каждого забега проходят 2 спортсменки с лучшим результатом (Q) и 2 две добираются по лучшему времени (q).

Полуфинал 1 
Ветер: +0,1 м/с

Полуфинал 2 
Ветер: -0,3 м/с

Полуфинал 3 
Ветер: 0,0 м/с

Финал 
Ветер: -0,1 м/с

Ссылки 
 Протокол на официальном сайте Игр Содружества 2018 года

Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2018